Зайцев, Николай Дмитриевич :
 Зайцев, Николай Дмитриевич (1856—?) — гражданский инженер.
 Зайцев, Николай Дмитриевич (1903— 1989) — Герой Социалистического Труда.